1982 Голяма награда на Канада е 15-о за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 13 юни 1982 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1982 година в Канада